Little Nemo in Slumberland, een Amerikaanse stripreeks door Winsor McCay rond het kind Little Nemo.
 Little Nemo (film), een animatiefilm van Winsor McCay uit 1911
 Kleine Nemo: Avonturen in Dromenland Japans-Amerikaanse animatiefilm uit 1989